Baltimora – città degli Stati Uniti d'America
 Baltimora – gruppo musicale italiano
 Contea di Baltimora – contea dello Stato del Maryland, negli Stati Uniti

Pagine correlate 
 Baltimore
 Baltimore Bullets